Щедри́н — русская фамилия. Происхождение фамилии — от Щедра — рябой, покрытый оспинами.

Известные носители 
 Щедрин, Александр Аполлонович (1832—1892) — российский академик архитекторы.
 Щедрин, Алексей — русский юрист начала XIX века.
 Щедрин, Аполлон Федосеевич (1796—1847) — русский архитектор и художник.
 
 Щедрин, Владимир Александрович (род. 1937) — советский и российский учёный-энергетик.
 Щедрин, Вячеслав Николаевич (род. 1946) — российский учёный в области мелиорации.
 Щедрин, Григорий Иванович (1912—1995) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Щедрин, Константин Фёдорович (1867—1941) — генерал-лейтенант генерального штаба, участник войны в Китае (1900—1901), Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, георгиевский кавалер.
 Щедрин, Михаил Иванович — советский генерал-майор.
 Щедрин, Николай Павлович (1858—1919) — русский революционер-народник.
 Щедрин, Родион Константинович (род. 1932) — советский и российский композитор, пианист, педагог.
 Щедрин, Семён Фёдорович (1745—1804) — русский профессор пейзажной живописи.
 Щедрин, Сильвестр Феодосиевич (1791—1830) — русский живописец.
 Щедрин, Фёдор Дмитриевич (1806—1865) — российский штаб-лекарь, надворный советник, врач, автор ряда трудов по медицине.
 Щедрин, Феодосий Фёдорович (1751—1825) — русский скульптор.

 Щедрина, Валентина Никаноровна (1927—2008) — советская переводчица белорусской литературы на русский язык.
 Щедрина, Галина Константиновна (1940—2004) — советский и российский культуролог, искусствовед.

Составные фамилии 
 Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826—1889) — русский писатель, журналист, Рязанский и Тверской вице-губернатор.

Географические названия 
 Щедрин — деревня в Гомельской области Белоруссии.
 Щедрин — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Щедрин — кутан (село) в Тляратинском районе Дагестана.

Примечания